Катба имеет несколько значений:

 Катба — архипелаг, принадлежащий Вьетнаму.
 Катба — самый крупный остров в одноимённом архипелаге.
 Катба — национальный парк на острове Катба.
 Катба — город в уезде Катхай, Хайфон, Вьетнам.